

Patronyme 

 Antonio Viera (1608-1697), jésuite portugais ;
 Petrona Viera (1895-1960), peintre uruguayenne ;
 Feliciano Viera (1872-1927), homme d'État uruguayen ;
 Ondino Viera (1901-1997), Joueur et entraineur de football uruguayen ;
 Linda Viera Caballero (né en 1969), Chanteuse portoricaine ;
 Yusnier Viera (né en 1982), calculateur prodige cubain  ;
 Sebastián Viera (né en 1983), footballeur uruguayen ;
 Jonathan Viera (né en 1989), footballeur espagnol ;
 Santiago Viera (né en 1998), footballeur uruguayen ;

Toponyme 

 Viera, ville de Floride, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Dolmen de Viera, dolmen situé à Antequera (Espagne)